Sankt Nikolaj Sogn, Sankt Nikolai Sogn oder Sankt Nicolai Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Nikolaj Sogn (Københavns Kommune)
 Sankt Nikolaj Sogn (Svendborg Kommune)
 Sankt Nikolaj Sogn (Vejle Kommune)
 Sankt Nikolai Sogn (Holbæk Kommune)
 Sankt Nikolai Sogn (Lolland Kommune)
 Sankt Nicolai Sogn (Kolding Kommune)
 Sankt Nicolai Sogn (Vejle Kommune)